Singles kan avse:

Singles (musikalbum) – ett musikalbum med Broder Daniel
Singles (film) – en amerikansk film av Cameron Crowe från 1992
Singles (Suede) – ett musikalbum av Suede
Singles (musikalbum av Future Islands) – ett musikalbum med Future Islands
Singles (datorspel) – ett datorspel